Долгинцево (Долгинцово) — многозначный термин:

 Долгинцево — железнодорожная станция с 1884 года по 1958 год.
 Долгинцово (Екатериновка) — владельческая деревня возле местечка Кривой Рог.
 Долгинцево — историческая местность Кривого Рога.
 Долгинцево — бывшая деревня, присоединена к селу 1-е Рождественское.

См. также 
 Долгинцевский район